Lautenberg ist

ein Familienname:
 Alexis Lautenberg (* 1945), Schweizer Diplomat und Lobbyist
 Frank Lautenberg (1924–2013), US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei

ein Ortsname:
 Lautenberg (Stiefenhofen), Ortsteil der Gemeinde Stiefenhofen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Siehe auch:
 Lauterberg